Никола́й Матвие́нко:
 Матвиенко, Николай Александрович (род. 1996) — украинский футболист.
 Матвиенко, Николай Ефимович (1914–1990) — Герой Советского Союза.